Black Shining Leather е дебютен студиен албум на блек метъл групата Carpathian Forest. През 2007 г. е преиздаден от Peaceville Records.

Състав 
 Натефрост – вокали, китара, клавиши
 Нордавинд – бас, китара, клавиши
 Лазаре – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Карпейтиън Форест
Музикални албуми от 1998 година
Дебютни албуми